«Салют» — российский футбольный клуб из Саратова.

История 

Футбольный клуб «Салют» создан в 1965 году на базе завода «Контакт». На всероссийскую арену клуб вышел в 1990 году. До 1990 года играл основным составом в чемпионате города и области.

В 1959 году, в северо-западной части Саратова, вступил в строй завод «Контакт» и вскоре в чемпионате города появилась команда «Салют» — представляющая это предприятие. Поначалу команда была в середняках 2-й группы города.

В 1967 году на 5-й Дачной был построен стадион «Салют» на 10 тысяч зрителей. Постепенно «Салют» вышел в лидеры 2-й группы, и в 1972 году вышел в 1-ю группу города. Дебют прошёл неудачно: 1973-й год — 9 место из 9. В 1975-м, команда снова один год играла во второй группе: заняв 1-е место.

С 1976 года «Салют» постоянно играл в 1-й группе города. В 1981 году команда заняла 1-е место во 2-й группе чемпионата области, где играет с перерывами (в 1984, 1986, 1987).

Лучшим достижением «Салюта» до 1990 года является 6 место в чемпионате области (1989, 1990 года) и выход в финал кубка области в 1980 году.

В 1993 году «Салют» — обладатель Кубка Саратовской области. Спонсором команды является кооператив «Астеко». Домашние матчи чемпионата России проводит на стадионе «Локомотив».

Лучший воспитанник клуба — полузащитник Андрей Мурнин.

Наивысшее достижение в первенстве России — 14-е место в 1999 году во Втором дивизионе, зона «Поволжье».

В 2002—2012 годах выступал в соревнованиях ЛФЛ (III дивизион), зона «Приволжье».

Чемпионаты

Кубки

См. также 
 Заводчанин (футбольный клуб)
 Сокол (футбольный клуб, Саратов)

Примечания

Ссылки 
 
 Информационный (неофициальный) сайт ФК «Салют» Саратов
 Конкурс прогнозов игр МФС Приволжье

Футбольные клубы России
Спортивные клубы Саратова